В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1994, який проходив в рамках Туру WTA 1994, Аранча Санчес Вікаріо здобула титул, у фіналі перемігши Штеффі Граф 7-5, 1-6, 7-6.

Сіяні гравчині 

 Штеффі Граф (фінал)
 Аранча Санчес Вікаріо (переможниця)
 Марі П'єрс (півфінал)
 Габріела Сабатіні (чвертьфінал)
 Відсутня
 Аманда Кетцер (3-тє коло)
 Анке Губер (2-ге коло)

 Лорі Макніл (3-тє коло)
 Магдалена Малеєва (2-ге коло)
 Відсутня
 Іва Майолі (2-ге коло)
 Наталі Тозья (2-ге коло)
 Наоко Савамацу (3-тє коло)
 Мередіт Макґрат (1-ше коло)
 Флоренсія Лабат (1-ше коло)
 Чанда Рубін (2-ге коло)
 Ван Ші-тін (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Canadian Open (теніс)